Snow steht für:
 Snow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Snow (Musiker) (Darrin Kenneth O’Brien; * 1969), kanadischer Reggaemusiker
 Snow (2008), bosnisch-deutsch-französischer Film von Aida Begić
 Snow (Kurzfilm), Dokumentarfilm von Geoffrey Jones (1963)
 Snow (Album) von Spock’s Beard (2002)
 Snow (Lied), Song der Red Hot Chili Peppers (2006)
 Snow (Videoformat), Videocodec

Snow ist der Name folgender geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Snow (Arkansas)
 Snow (Kentucky)
 Snow (Michigan)
 Snow (Oklahoma)
 Snow (Utah)
 Snow Bend, Kalifornien
 Snow Camp, North Carolina
 Snow Corner, Maine
 Snow Creek, anderer Name für Oxford, Alabama
 Snow Creek (Kalifornien), Kalifornien
 Snow Junction, South Carolina
 Snow Lake Shores, Mississippi
 Snow Lake (Arkansas)
 Snow Settlement, Maine
 Snow Shoe, Pennsylvania
 Snow Spring, Georgia
 Snow Springs, Georgia
 Snow Town, South Carolina
 Snow Water Springs, Colorado
 Mount Snow in Vermont

Sonstige:
 Snow (Fluss), Nebenfluss der Desna
 Snow-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Snow Lake
 Snow Island
 Snow Hill
 Snow Peak
 Snow Creek Township
 Snowe